Команда КВН Ереванского медицинского института — первая команда из Армении и Кавказа в возрождённом КВН. Двукратный чемпион Клуба (в сезонах 1992 и 1994).

История в КВН 
Первое появление команды КВН ЕрМИ состоялось на фестивале «КиВиН», прошедшем в Тюмени в январе 1991 года. Команда сразу заявила о своём стиле — «Шоу армянских мужчин» (сокращённо «ШАрМ») с песней «добрый вечер, можно здрасьте, можно просто барев дзез» и шутками об армянском радио, а так же произнесла фразу «КВН — не игра, а образ жизни», ставшую одним из слоганов Клуба. В первой своей игре в Высшей лиге ереванцы обыграли команду ЛФЭИ, и прошли в полуфинал, где их ждал более опытный соперник, чемпион сезона 1987/1988 — НГУ. Эту игру, последнюю перед распадом СССР, ЕрМИ проиграли, и до финала Турнира Десяти в 2000 году эта игра оставалась единственным их проигрышем.

В сезоне 1992 ЕрМИ вновь прошли в полуфинал сезона, и на этот раз его выиграли, обыграв команду Харьковского авиационного института. В финале армянская команда должна была встретиться с азербайджанскими «Парнями из Баку», что было проблематичным, поскольку между двумя странами в то время шла война. Руководство АМиК решило вместо финала провести новогодний концерт с участниками сезона и командой НГУ, на котором было объявлено, что обе команды становятся чемпионами Клуба.

Команда ЕрМИ вернулась на свой третий сезон в Высшей лиге в 1994 году. Завоевав первые места на этапах 1/8-й и четвертьфинала, ереванцы чуть не проиграли полуфинал команде «Ворошиловские стрелки» из Луганска, но в последний момент вырвали ничью благодаря домашнему заданию о памятниках. Финал сезона 1994 проходил на борту турбохода «Максим Горький» во время круиза по Северному морю. На этот раз ЕрМИ выиграли все четыре конкурса (не получив максимум только за разминку), и стали двукратными чемпионами Высшей лиги.

В 2000 году ЕрМИ стали одной из команд-ветеранов, приглашённых на Турнир Десяти. В полуфинале они встретились с командой «Дрим тим», с которой до этого в Высшей лиге не встречались ни разу, и обыграли её. Финал сезона, в котором участвовали победители пяти полуфиналов, закончился победой команды «Парни из Баку». В конце своего домашнего задания ереванцы сказали «всё, теперь мы зрители», и спустились в зрительный зал, тем самым обозначив, что окончательно уходят из КВН.

Команда КВН ЕрМИ первая в истории КВН спародировала членов жюри. На четвертьфинале 1992 года был показан номер с пародией на Виктора Мережко, Урмаса Отта, Анатолия Лысенко, Леонида Ярмольника и Ярослава Голованова. ЕрМИ также стали первой командой, в которой постоянным участником был ребёнок — Алик Осипян появлялся в выступлениях команды, в основном в музыкальных конкурсах и домашних заданиях, и показывал пародии на политиков (Леонид Брежнев, Михаил Горбачёв) и звёзд эстрады (Филипп Киркоров, Никита Пресняков).

Состав 
 Рафаэл Минасбекян — капитан команды
 Рубен Джагинян
 Андрей Тер-Захарян
 Гор Нахапетян
 Рафаел Оганесян
 Арсен Даниелян
 Грант Барсегян
 Марк Сагателян
 Армен Григорян
 Карен Казарян
 Григор Назарян
 Рубен Туманян
 Артур Амирханян
 Армен Акопджанян
 Гагик Буниатян
 Карен Мушегян
 Андраник Азливян
 Тигран Навасардян
 Тигран Вартанян
 Алик Осипян

Примечания

Ссылки 
 Фотографии команды КВН ЕрМИ на сайте AMIK.ru
 Информация о команде КВН ЕрМИ на сайте AMIK.ru
 Компания «Шарм Холдинг», основанная команде КВН ЕрМИ в 1991 г. 
 Финальная игра КВН 1994 Харьков-Луганск-Ереван

Команды КВН из Армении
Команды — чемпионы Высшей лиги КВН
Команды КВН из СССР